Anomalia peut désigner :

 Anomalia, série télévisée fantastique coproduite par Pointprod et la Radio télévision suisse
 Anomalía, groupe de deathcore argentin, originaire de San Fernando, dans la province de Buenos Aires

Voir aussi 
 
 Animalia